El término Guaviyú puede referirse a:
 Cuchilla de Guaviyú, localidad uruguaya del departamento de Salto.
 Guaviyú, árbol de la familia de las mirtáceas, originario de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
 Guaviyú de Arapey, localidad uruguaya del departamento de Salto. 
 Río Guaviyú, curso de agua uruguayo.
 Termas del Guaviyú, localidad y centro termal uruguayo, en el departamento de Paysandú.